Pasqua ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pasqua (* 1952), US-amerikanischer Jazz- und Rockkeyboarder
 Charles Pasqua (1927–2015),  französischer Politiker
 Gloria Pasqua-Casny, Friseurin im Filmgeschäft
 Simone Pasqua (1492–1565), Kardinal der Katholischen Kirche

Siehe auch:
 Pascha